Listan över tunnlar efter land inräknar järnvägstunnel, vägtunnel och vattentunnel.

Afghanistan
 Salangtunneln

Andorra
 Envalira
 Sant Antoni

Australien
Northbridge Tunnel
Rhyndaston Tunnel
Sydney Harbour Tunnel

Belgien
Kennedy Tunnel
Liefkenshoek Tunnel

Chile
Cristo Redentor Tunnel
Las Raíces Tunnel

Colombia
Tunnel 1

Danmark
 Stora Bälttunneln
 Köpenhamns metro (M1, M2)
 Öresundsförbindelsen

Egypten
 Ahmed Hamditunneln

Finland
 Päijännetunneln (vattentunnel, 120 km)
 Karnais tunnel (motorvägstunnel, två tunnelrör, 2,23 km)
 Riksväg 1 har 8 motorvägstunnlar med total längd 5,5 km
 Nordsjö vägtunnel (vägtunnel, två tunnelrör, 1,52 km)
 Savio järnvägstunnel (13,5 km)

Frankrike
 Kanaltunneln (under Engelska kanalen, 50,5 km)
 Mont Blanctunneln (vägtunnel, 11,6 km)
 Fréjustunneln

Färöarna 
Norðoyatunnilin
Vágatunnilin

Förenade arabemiraten 
Al Shindagha Tunnel

Georgien 
 Rokitunneln (vägtunnel mellan Sydossetien och Nordossetien, 3,660 m)

Grekland 
 Eupalinos tunnel

Island 
 Hvalfjörðurtunneln

Irland 
Dublin Port Tunnel
Jack Lynch Tunnel
Limerick Tunnel

Italien 
Fréjustunneln

Japan 
 Seikantunneln (världens längsta järnvägstunnel, 53,9 km)
 Iwate-Ichinohe-tunneln
 Tokyobukten Aquua-linjen

Kanada 
Fraser Canyon Tunnels
Townline Tunnel

Kina 
 Taihangtunneln
 Badalingtunneln
 Xiaoyuetunneln

Hongkong 
Eastern Harbour Crossing
Tai Lam Tunnel
Tate's Cairn Tunnel
Western Harbour Crossing

Kroatien 
 Brinjetunneln
 Mala Kapela-tunneln
 Sveti Rok-tunneln
 Učkatunneln

Luxemburg 
Am Tunnel
Gousselerbierg Tunnel
Markusbierg Tunnel
René Konen Tunnel

Malaysia 
Genting Sempah Tunnel
KLCC Tunnel

Montenegro 
 Sozinatunneln
 Vrmactunneln

Nederländerna 
IJtunnel
Maastunnel
Noordtunnel
Roertunnel

Norge 
se även Tunnlar i Norge
 Lærdalstunneln (världens längsta vägtunnel, 24,5 km)
 Romeriksporten (järnvägstunnel, 14,6 km)
 Gudvangatunneln (vägtunnel, 11,4 km)
 Folgefonntunnelen (vägtunnel, 11,1 km)

Nya Zeeland 
Mount Victoria Tunnel

Pakistan 
Khojak Tunnel
Kohat Tunnel
Lowari Tunnel

Ryssland 
 Severomujskijtunneln (Rysslands längsta järnvägstunnel, 15,3 km)
 Lefortovotunneln (vägtunnel, 3,2 km)
 Moskvas tunnelbana
 Nordvästtunneln (vägtunnel, 2,8 km)
 Rokitunneln (vägtunnel, 3,6 km)

Schweiz
 Lötschberg-bastunneln (världens längsta landtunnel, järnvägstunnel, 34,6 km)
 Sankt Gotthardstunneln

Singapore
Chin Swee Tunnel

Slovakien
Branisko Tunnel

Slovenien
Karawankentunneln

Spanien
 Guadarramatunneln

Storbritannien
 Kanaltunneln (under Engelska kanalen, 50,5 km)
 Thamestunneln

Sverige
Se Lista över vägtunnlar i Sverige och Lista över järnvägtunnlar i Sverige

Sydkorea
Linje 5 i Seouls tunnelbana innehåller världens längsta tunnelbanetunnel. (47,6 km oavbruten tunnel under jord).

Taiwan
Baguashan Tunnel
Hsuehshan Tunnel
Yuchang Tunnel

Thailand
 Khun Tan Tunnel

Turkiet
 Mount Bolutunneln

Tyskland
 Elbtunnel
 Rennsteigtunneln
 Warnowtunneln

USA
 Lista över tunnlar i USA
 Delaware Aqueduct (världens längsta vattentunnel, 137 km)

Vietnam
 Hai Vantunneln

Österrike
 Arlbergtunneln (järnvägstunnel, 10,6 km)
 Karawankentunneln
 Kienbergtunneln

Listor med anknytning till arkitektur
Listor med anknytning till kommunikation